Єлизавета Гессен-Кассельська (1596–1625) — донька ландграфа Гессен-Касселю Моріца та графині Зольмс-Лаубахської Агнеси, дружина герцога Мекленбург-Гюстрову та співправителя Мекленбургу Йоганна Альбрехта II.
 Єлизавета Гессен-Кассельська (1634–1688) — донька ландграфа Гессен-Касселю Вільгельма V та графині Ганау-Мюнценберзької Амалії Єлизавети, настоятелька Герфордського монастиря.
 Єлизавета Гессен-Кассельська (1861–1955) — донька титулярного ландграфа Гессен-Касселю Фрідріха Вільгельма та прусської принцеси Анни, дружина спадкоємного принца Ангальту Леопольда.